Landesliga Berlin ist der Name folgender Ligen im Bundesland Berlin:

 Fußball-Landesliga Berlin